František Dedrle (* 13. Oktober 1878 in Tišnov; † 28. Mai 1957 in Brno) war ein tschechischer Schachkomponist und Schachspieler.

Dedrle arbeitete als Lehrer in verschiedenen Schulen in Brno und war zuletzt Schulleiter.

František Dedrle war auch ein Endspieltheoretiker. Im Jahre 1919 veröffentlichte er eine Arbeit zur Theorie über die kritischen Felder. Bekannt sind seine systematischen Untersuchungen des Endspiels Dame gegen zwei Läufer und Dame gegen zwei Springer.

Dedrle komponierte vorwiegend Dreizüger und Schachstudien.

Lösung:
1. Th4+ Kxc3
2. Txa4 b2
3. Ta3+ Kc4
4. Ta4+ Kc5
5. Ta5+ Kc6
6. Ta1! bxa1=D patt

Schriften 
 Studie. V Praze: Vydal Šachovní klub Dobruský, 1925
 Böhmische Schachminiaturen: hundert ausgewählte Aufgaben böhmischer Problemkomponisten. Berlin u. a., Vereinigung Wissenschaftl. Verleger, 1922

Weblinks

Einzelnachweise 

Schachspieler (Tschechoslowakei)
Schachspieler
Schachkomponist
Sachbuchautor (Schach)
Tschechoslowake
Geboren 1878
Gestorben 1957
Mann